Aleksey Nikolayevich Polyakov - em russo, Алексей Николаевич Поляков, (Shebekino, 28 de Fevereiro de 1974), é um ex-goleiro uzbeque de origem russa. 

Apesar de ser russo de nascimento, Polyakov é uzbeque por opção. Entretanto, nunca foi para uma Copa do Mundo.

Ligações externas 
Perfil em National Football Teams 
Perfil no Ogol

Polyakov
Futebolistas do Lokomotiv Moscou
Futebolistas do Krylia Sovetov
Futebolistas do FC Tom Tomsk
Futebolistas da Rússia
Goleiros da Rússia